Тана — коммуна (муниципалитет) в Норвегии (фюльке Финнмарк)
 Тана — река в Норвегии